Talles est un prénom brésilien. Certains footballeurs l'utilisent en tant que pseudonyme :
 Talles (2002-),Talles Macedo Toledo Costa, footballeur brésilien ;
 Talles Magno (2002-), Talles Magno Bacelar Martins, footballeur brésilien.

Prénom brésilien